Musikzeitung steht für
 Deutsche Musik-Zeitung
 Neue Musikzeitung
 Schweizer Musikzeitung
 Neue Berliner Musikzeitung
 Allgemeine deutsche Musikzeitung
 Neue Wiener Musik-Zeitung